Börde kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Börde-Hakel – en kommun i Salzlandkreis 
 Landkreis Börde – distrikt i Sachsen-Anhalt, 
 Wanzleben-Börde, en kommun som omfattar bland annat orten Börde,